

Geografie

Verenigde Staten 
Blue Mountain (Alabama)
Blue Mountain (Arkansas)
Blue Mountain (Mississippi)

Elders 
Blue Mountain (Canada), een skigebied in Ontario
 Blue Mountains (Jamaica)
Jamaica Blue Mountain koffie, een koffiesoort die wordt geteeld in de Blue Mountains op Jamaica